Dynamic – etichetta discografica indipendente italiana
 Dynamic Planning – azienda giapponese produttrice di anime fondata da Go Nagai nel 1974
 DTA Dynamic – serie di ali per pendolari
 USS Dynamic – nome di diverse navi

Pagine correlate 
Dynamics
Dinamica